Коряковка — солёное озеро в Павлодарском районе Павлодарской области Казахстана. Расположено примерно в 17 км к северо-востоку от Павлодара. Высота над уровнем моря — 94,4 м.

На берегу озера находится одноимённое село Коряковка. Занимает площадь около 11 квадратных километров.

Добыча соли 
С 1747 года ведётся добыча поваренной соли (NaCl). Во времена Российской империи это озеро называли «Соляным клондайком», в те времена огромную роль в промышленности играла соль. Озеро считалось главным объектом по добыче промышленной соли для Сибири.

В ходе проведённого анализа выяснилось, что данное месторождение имеет такой огромный потенциал, что за прошедшие 200 лет месторождение не обеднело от такого количества добычи соли.

На сегодняшний день данное месторождение контролируется специальными органами местного управления.

Примечания

Ссылки 
  на сайте «Евразийская соляная компания».

Озёра Павлодарской области
Бессточные озёра Казахстана
Солёные озёра Казахстана